Анжеліка — жіноче особове ім'я
 Анжеліка — муніципалітет у Бразилії
 «Анжеліка» — серія літературних творів, написаних Анн і Серж Голон.

Див. також 
 Ангеліка